ima više značenja.

 FL3 (flavaglin), jedinjenje
 AVIA FL.3, avion